Manhattan Project – Atombombeprojekt under 2. verdenskrig.
 Produktionsnavnet for realityshowet Kid Nation.
 Manhattan Project (film) – Film fra 1986.
 Manhattan Project (sang) – Sang fra 1985.
 Undertitlen til mindst to computerspil: Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (1991) og Duke Nukem: Manhattan Project (2002).
 Manhattan Project (band) – Parodi/rock/country/rap-band.